Darkness (oscurità in lingua inglese) può riferirsi:

Cinema 
Darkness – film del 1993 diretto da Leif Jonker
Darkness – film del 2002 diretto da Jaume Balagueró
The Darkness – film del 2016 diretto da Greg McLean

Fumetto 
Darkness – serie a fumetti pubblicata dalla Top Cow e nome del personaggio protagonista

Letteratura 
 Darkness – poema di George Gordon Byron del 1816

Musica 
Darkness – gruppo musicale eurodance tedesco
Darkness – gruppo thrash metal tedesco formatosi nel 1984
The Darkness – gruppo musicale hard/glam rock inglese
Darkness – album degli Hell-Born del 2008
The Darkness – album dei Twiztid del 2015

Videogiochi 
The Darkness – videogioco d'azione
The Darkness II – videogioco d'azione, seguito di The Darkness

Altri progetti